Joseph Diaz (né en 1969), athlète sénégalais
Joseph Diaz (né en 1992), boxeur américain